Страница неоднозначности объединяет значения терминов «Мулан» и «Мулань»
(в связи с частым неучётом мягкости при непрофессиональной транскрипции китайских терминов, включая имя героини легенды, в кириллицу)

Значения связанные с древнекитайской легендой о Хуа Мулань 
 Хуа Мулань — девушка-воин, персонаж китайской легенды VI века
  — персонаж нижеперечисленных анимационных фильмов студии «Walt Disney», на основе образа из китайской легенды, одна из «Диснеевских принцесс»
 Мулан (фильм) — экранизации на основе или по мотивам легенды. Все китайские фильмы в оригинале называются полным именем главной героини  (читается «Хуа Мулань» либо «Фа Муклань» — в зависимости от севернокитайского или кантонского языка экранизации)

 Игровые художественные фильмы:
 Мулан (фильм, 1951) — в главной роли .
 Мулан (фильм, 1961) — в роли .
 Мулан (фильм, 1964) — в роли Айви Лин По.
 Мулан (фильм, 2009) — в роли Чжао Вэй.
 Мулан (фильм, 2011) — в роли Чжан Цзыи.
 Мулань идёт в армию — фильм 1939 года. В роли Нэнси Ван-Сунг Чан / Nancy Wan-Seung Chan
 Мулан (фильм, 2020, Дисней) — в роли Лю Ифэй.
 Мулан (фильм, 2020, Линь И) (无双花木兰) — в роли Лю Юнси.
 Мулан (фильм, 2020, Чэнь Чэн) (木兰之巾帼英豪) — в роли Сюэ'ар Ху.
 Мулан (фильм, 2020, Ли Юси) (刘楚玄) — в роли Лю Чусюань.
 Телесериалы:
 Мулан (сериал, 1999) — в главной роли Анита Юань.
 американский телесериал канала ABC в жанре фэнтези «Однажды в сказке» (2011). Роль исполняет Джейми Чон, начиная со второго сезона.
 китайский телесериал «Hua Mu Lan Chuan Qi» («Легендарная Хуа Мулан»), 2013. В ролях Дилан Ко, Дай Чунь Жун, Чэн Пэй Пэй и др.
 китайский сериал режиссёра Тянь Ю Ляна «Jin Guo Da Jiang Jun», в русском переводе «Мулан», 2013. Роли исполнили Эланни Кон, Юань Хун, Чэнь Сы Чэн, Лю Цзы Янь и Пань Хун.

 Анимационные фильмы:
 Мулан (мультфильм) — мультфильм 1998 года студии «Walt Disney».
 Мулан 2 — мультфильм 2004 студии «Walt Disney», продолжение фильма 1998 года.
 Мулан (мультфильм 2020) (木兰：横空出世) — мультфильм 2020 года, китайского производства

Другие значения 
  — аборигенское поселение в западной Австралии.
 Мулань — уезд города Харбин китайской провинции Хэйлунцзян.